Michel Lebrun peut désigner :
 Michel Lebrun (1931-1996), un écrivain français ;
 Michel Lebrun (1949-), un homme politique belge, membre du Centre démocrate humaniste.